Blue Hawaii pode ser:

Blue Hawaii (filme): filme de 1961 estrelado por Elvis Presley;
Blue Hawaii (álbum): álbum que contém a trilha sonora do filme de mesmo nome;
Blue Hawaii (canção): canção originalmente da década de 1930 gravada por Elvis Presley, Bing Crosby, Frank Sinatra, Ray Charles, entre muitos outros;

Desambiguação